Пьедимулера () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 1620 человек (2008 г.), плотность населения составляет 231 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 28885. Телефонный код — 0324.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий Победоносец, празднование 7 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.piedimulera.vb.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/